Le qualificazioni al campionato mondiale juniores di pallavolo maschile 2009 si sono svolte dal 17 aprile al 17 maggio 2009: al torneo hanno partecipato ventidue squadre nazionali juniores europee e cinque di queste si sono qualificate per il Campionato mondiale di pallavolo maschile Under-21 2009.

Regolamento
Le squadre europee, ad eccezione della Francia vincitrice del campionato europeo juniores 2008, hanno disputato due fasi a gironi con la formula del girone all'italiana: le prime classificate dei gironi della seconda fase hanno acceduto al Campionato mondiale di pallavolo maschile Under-21 2009

Squadre partecipanti

Torneo

Prima fase

Risultati

Classifica

Seconda fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Girone C

Risultati

Classifica

Girone D

Risultati

Classifica

Girone E

Risultati

Classifica

Squadre qualificate

Collegamenti esterni

Campionato mondiale di pallavolo maschile Under-21 2009